Гольша́ны (, ) — агрогородок в Ошмянском районе Гродненской области Белоруссии. Административный центр Гольшанского сельсовета. Бывший город, упомянутый в Списке русских городов дальних и ближних.

Население 1075 человек (2006).

География 
Деревня расположена в 20 км (по дорогам) южнее районного центра — города Ошмяны, на левом берегу реки Гольшанки.

История 
Первое упоминание населенного пункта относится к XIII веку. С XIII по XVI век являлась частновладельческим поселением князей Гольшанских (Ольшанских). Из рода князей Гольшанских происходила Софья Гольшанская — жена короля Владислава Ягайло, которая стала родоначальницей династии Ягеллонов.

В XIV—XV веках Гольшаны были центром удельного княжества в Великом княжестве Литовском и играли значительную роль в его жизни. В «Новгородской летописи» Гольшаны упоминаются под 1387 и 1406 годами. В XVI веке князья Гольшанские построили в местечке протестантский храм, обращённый позднее в католический костёл.

В 1440 и 1492 гг. в Гольшанах собирались съезды влиятельных феодалов Великого княжества Литовского.

С XVII века местечком владел род князей Сапег — наследников владений Гольшанских. В 1618 году Павел Стефан Сапега начал строительство каменного костела в Гольшанах и жилого корпуса монастыря францисканцев, а также начал строительство нового замка. Сапеги основали в Гольшанах бумажную мануфактуру, которая выпускала большое количество качественной бумаги (существовала до конца XVII в.).

В католическом костеле были помещены гранитные саркофаги, в которых покоились тела Богдана Сапеги и трёх его жен.

В XVIII в. различные части Гольшан находились во владении Кунцевичей, Масевичей, Пацев и других. В 1746 г. имение перешло во владение рода Жаб.

В XV—XIX веках крупный центр выработки изразцов. В 1892 году, согласно «ЭСБЕ», в Гольшанах проживало 1855 жителей.

С 1795 года населённый пункт был в составе Российской империи, местечко Ошмянского уезда Виленской губернии. В 1832 г. российскими властями был закрыт монастырь францисканцев. На его месте расположился российский гарнизон. Во время польского восстания 1863—1864 гг., один из его руководителей С. Минейко планировал создать в Гольшанах центр уездного восстания.

В 1871 г. в местечке произошел крестьянский бунт против местного горожанина и российских властей.

В конце XIX века Гольшанским замком владел российский военнослужащий Горбанев, который приказал разобрать большую часть замка на кирпич.

С 1921 года деревня входила в состав Польши, с 1939 года — в состав Белорусской ССР. С 1940 года — центр сельсовета. С 1941 по 1944 год находилась под немецкой оккупацией, евреи были согнаны в гетто и впоследствии убиты.

Известные люди 
В деревне родился революционер, а затем видный советский государственный деятель Константин Константинович Стриевский (1885—1938).

В художественной литературе Гольшаны нашли свое отражение в детективном романе белорусского писателя Владимира Короткевича «Чёрный замок Ольшанский».

Инфраструктура

Культура 
 Народный историко-краеведческий музей ГУО «Гольшанская средняя школа»
 Музей Дуги Струве на базе библиотеки (2013)

Достопримечательности 
 Руины Гольшанского замка (XVII век),
 Костёл францисканцев (1618, перестроен в 1770-е),
 Торговые ряды, жилые дома конца XIX-начала XX веков в центре.
 Гольшанское кладбище — в 500 м от Гольшанов, по дороге в сторону Трабы.
 В полутора километрах от Гольшан на правом берегу реки Карабель городище (XII—XIV века) и поселение, при раскопках которого найдена керамика раннего железного века и периода Киевской Руси.

Галерея

Транспорт 
Через деревню проходит дорога  «Ворона—Ошмяны—Юратишки—Ивье».

Примечания

Ссылки 
 Ошмянский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Гольшаны на Radzima.org

Города из Списка русских городов дальних и ближних
Агрогородки Ошмянского района